Stati per PIL (nominale)  – Lista di stati ordinati per PIL nominale, in base ai valori di mercato e al cambio con il dollaro americano.
Stati per PIL (nominale) pro capite
Stati per PIL (PPA)  – Lista di stati ordinati per PIL in base alla parità dei poteri di acquisto (PPA).
Stati per PIL (PPA) pro capite